Svenska mästerskapet i fotboll 1921 vanns av IFK Eskilstuna efter en finalseger mot IK Sleipner med 2-1 på Stockholms stadion den 16 oktober 1921. Detta var IFK Eskilstunas första SM-guld.

Med anledning av det kraftigt ökade intresset för SM blev spelprogrammet detta år svårhanterligt i kvalet och 8 lag tilläts därför avancera direkt från kvalomgång 1 till kvalomgång 3. Senare upptäcktes att 17 lag fanns kvar inför slutomgången istället för 16 och man tvingades därmed lägga in en extra kvalmatch mellan Hammarby IF och Tranebergs IF.

Spelträd

Kval

Kvalomgång 1

Kvalomgång 2

Kvalomgång 3

Kvalomgång 4

Slutomgång

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Noter

1921 i Sverige
Fotbollssäsongen 1921
1921